Alan Ball sr. (1924-1982), voetballer
Alan Ball jr. (1945-2007), voetballer
Alan Ball (scenarioschrijver) (1957)